Kathedraal van Bangkok
 Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (Moskou)
 Kathedraal Sainte-Marie-de-l’Assomption (Vaison-la-Romaine)
 Dom van Capua of basiliek-kathedraal van Maria Assunta de Coelo
 Kathedrale basiliek van Maria-Tenhemelopneming (Białystok)
 Kathedrale basiliek van Maria-Tenhemelopneming (Kielce)
 Kathedrale basiliek van Maria-Tenhemelopneming (Płock)
 Kathedraal van Maria-Tenhemelopneming (Gozo)
 Kathedraal van Maria-Tenhemelopneming (Rožňava)

Zie ook
 Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (doorverwijspagina)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)